Igreja de São Pantaleão (São Luís) — Maranhão, Brasil

Grécia
Igreja de São Pantaleão (Salonica)
Mosteiro de São Pantaleão — no monte Atos

Itália
Igreja de São Pantaleão (Roma)
Igreja de São Pantaleão (Veneza)

Desambiguações de templos